Kollberg ist der Ortsname von

 Kollberg (Julbach), Ortsteil der Gemeinde Julbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kollberg (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kollberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Kollberg ist der Familienname von:
 Barbro Kollberg (1917–2014), schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Collberg
 Colberg
 Kolberg
 Kölberg
 Kollenberg
 Kollerberg